Васи́лий Чесноко́в:
 Чесноков, Василий Александрович (1914—1956) — Герой Советского Союза.
 Чесноков, Василий Константинович (1908—?) — советский военачальник, полковник.